Souvenir d'enfance ou Souvenirs d'enfance est le titre de plusieurs œuvres :

 Souvenirs d'enfance et de jeunesse, récit autobiographique de Jules Verne écrit vers 1890.
 Souvenirs d'enfance, série de quatre romans autobiographiques de Marcel Pagnol parus entre 1957 et 1977.
 Souvenir d'enfance, titre du cinquième épisode de la saison 1 de  La Quatrième Dimension diffusé en 1959.
  Souvenirs d'enfance, titre du premier épisode de la saison 28 des Simpson diffusé en 2016.